Die Abkürzung IJDB steht für:

 International Journal of Databases, ein wissenschaftliches Journal in der Informatik
 International Journal of DNA Barcoding, ein wissenschaftliches Journal in der Bioinformatik
 International Journal of Developmental Biology, ein wissenschaftliches Journal in der Biologie
 International Journal of Development Banking, ein wissenschaftliches Journal in den Wirtschaftswissenschaften
 The Internet Juggling Database (nicht mehr aktiv)
 Interjurisidictional Database, eine Datenbank der Federation of Law Societies of Canada
 Internet Jobs Database

IJDB